Reiserhof ist der Ortsname von

 Reiserhof (Außernzell), Ortsteil der Gemeinde Außernzell, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Reiserhof (Wörth an der Donau), Ortsteil der Stadt Wörth an der Donau, Landkreis Regensburg, Bayern